Haviland kan syfta på:

 Haviland, Kansas
 Haviland, New York
 Haviland, Ohio